Турнир в группе С в рамках 57-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Словении.

Турнир

Предварительный раунд

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Матч за 9 место + 

+ В связи с тем, что на будущий год должна была быть сохранена эта же форма проведения чемпионата (так как планировалось, что в розыгрыше примут участие сборные государств бывшей Югославии, которые в связи с военными действиями в этих странах не допускались к участию) и три слабейшие команды этого розыгрыша должны были принять участие в квалификационных играх за право выступать в группе С. В итоге это решение было отменено. Группа С вернулась в прежний формат (С1), а остальные сборные участвовали в турнире С2. Также в группу С напрямую были допущены сборные Белоруссии и Словакии, учитывая их реальную силу.

Плей-офф

Итоговое положение команд

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1993
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1993
 Квалификационный турнир группы С 1993

Ссылки 
 passionhockey.com

Хоккей
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 1993
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Международные спортивные соревнования в Бледе
Международные спортивные соревнования в Любляне